Елемесов — фамилия; имеет женскую форму Елемесова.
 Елемесов, Андриан Копмагамбетович (род. 1963) — казахстанский государственный деятель, дипломат, Чрезвычайный и полномочный посол Казахстана.
 Елемесов, Копмагамбет Елемесович (род. 1938) — советский и казахский учёный, доктор сельскохозяйственных наук.